Yeonsu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yeonsu-dong, Chungju, stadsdel, i Chungju, Norra Chungcheong, 
 Yeonsu-dong, Incheon, stadsdel i Incheon,